Чжан Цзиньфу́ (; 6 июня 1914, уезд Хэфэй, провинция Аньхой, Китайская Республика — 31 июля 2015, Пекин, КНР) — китайский армейский политработник и государственный деятель, министр финансов КНР (1975—1979).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Окончил Нанкин сяочжуанский университет, с 1932 г. работал школьным учителем, затем директором школы (Dachangshan Haigong School).

В 1935 году вступил в ряды КПК. В начале Второй Японо-китайской войны из-за наступления оккупационных сил переехал из Шанхая в Ухань.

В апреле 1938 году был назначен начальником отдела пропаганды правительства провинции Аньхой Через год он стал заместителем директора политического отдела Цзянбэйского командования штаба Новой четвертой армии.

В январе 1940 г. становится секретарем коммунистической партии провинции Jinpuludong и одновременно занимал пост директора политического департамента пятого отряда Новой четвертой армии. Через год был назначен заместителем директора политического департамента второго дивизиона Новой четвертой армии.

С февраля 1942 г. служил в качестве политического комиссара четвертой бригады второго дивизиона Новой четвертой армии и одновременно главой отдела пропаганды городского округа Хуайнань, затем — политический комиссар Второго военного округа.

В 1949 г. был назначен вице-мэром и заместителем секретаря Коммунистической партии Ханчжоу, административного центра провинции Чжэцзян. После основания Китайской Народной Республики работал на различных должностях в правительства провинции Чжэцзян, являлся заместителем директора Восточно-китайского военного и политического комитета, финансово-экономического комитета, работал в аппарате Государственного совета КНР и Министерства местной промышленности.

В 1956 г. избран вице-президентом Академии наук КНР и помощником ее президента Го Можо.

 1975—1979 гг. — министр финансов КНР,
 1980—1982 гг. — губернатор провинции Аньхой. Его преемником на посту губернатора Чжоу Цзыцзянь. С января 1975 по август 1979 года он был министром финансов Китайской Народной
 1982—1987 гг. — председатель Национального экономикого комитета и член Госсовета КНР.

На 13-ом съезде Коммунистической партии Китая (1987) был избран в состав Постоянного комитета Центральной консультативной комиссии КПК.

Его сын, Чжан Мао, женился на дочери бывшего заместителя премьера Госсовета КНР Гу Му и занимал пост министра промышленности и торговли Китайской Народной Республики.

Примечания

Источники 
 http://news.sina.com.cn/c/2015-08-01/191432166276.shtml
 http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/english/2015-08/06/c_134488451.htm

Министры финансов КНР
Члены Коммунистической партии Китая
Родившиеся в Фэйдуне